Elyria kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elyria (Nebraska)
Elyria (Ohio)